Austria:
 Gutenbrunn – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Zwettl
 Gutenbrunn – miejscowość w gminie Waldhausen, w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Zwettl

Zobacz też:
 Guttenbrunn